Елливаре:

 Елливаре — населённый пункт на севере Швеции.
 Елливаре — коммуна на севере Швеции, в лене Норрботтен.